Lichtenberg kan henvise til:

 steder
 Lichtenberg – en bydel (Bezirk) i Berlin, Tyskland
 Lichtenberg, Bas-Rhin, en kommune i Alsace, Frankrig
 Lichtenberg (Oberfranken) – by i Landkreis Hof, regierungsbezirk Oberfranken, Bayern
 Lichtenberg (Lausitz) – en by og kommune i Bautzen, Sachsen
 Lichtenberg, Østrig, en kommune i Oberösterreich, Østrig

 andet
 Bahnhof Berlin-Lichtenberg – en station bydelen Lichtenberg i Berlin
 Lichtenberg (slot) – slot ved Lichtenberg, Bas-Rhin
 Lichtenberg (adelsslægt) – adelsslægt

Se også 
 Lichtenberg figur